Seitenstechen steht für:

 stechende Schmerzen seitlich im Bauch, insbesondere nach schnellem Laufen, siehe Seitenstechen
 historisch Schmerzen bei Brust- und Rippenfellentzündung, siehe Seitenkrankheit
 Seitenstechen (Literaturzeitschrift), deutsche Literaturzeitschrift
 Seitenstechen (Roman von Bernd Späth aus dem Jahr 1981)
 Seitenstechen (Film), deutsche Filmkomödie aus dem Jahr 1985

Siehe auch: